Schwarzes Wasser steht für:

 Schwarzes Wasser (Roman), Roman von Joyce Carol Oates von 1992
 FFH-Gebiet Schwarzes Wasser im nordrhein-westfälischen Kreis Wesel